Большое чтение в Болгарии () — кампания Болгарского национального телевидения, во время которой болгарские читатели выбирали самый популярный роман, голосуя за определённое название книги болгарской или мировой литературы. Кампания имела своей целью повысить интерес к чтению, привлекая внимание широкой публики и множество общественных партнёров.

Кампания «Большое чтение» проводилась в Болгарии с 5 октября 2008 по 22 марта 2009 года по лицензии BBC, которая первая провела одноимённую кампанию The Big Read в Великобритании в 2003 году.

Победители

См. также 
 Маленькое большое чтение в Болгарии

Ссылки 
 Официальный сайт кампании 

Литература Болгарии
Рейтинги книг